La otra orilla puede referirse a:

La otra orilla, una selección de textos del autor argentino Julio Cortázar, publicada en 1945.
 La otra orilla, una obra de teatro del dramaturgo español José López Rubio, estrenada en 1954.
La otra orilla, décimo álbum de la banda de rock española Reincidentes.
La otra orilla, serie de televisión peruana que se basa en la coyuntura de la pandemia de COVID-19.